Nicoya (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen
Nicoya (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
Nicoya (Guanacaste), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
Nicoya (schiereiland), een schiereiland in Costa Rica